Tonekābon kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tonekābon (kommunhuvudort i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Tonekābon, kommun, Mazandaran, 

Robotskapade Iranförgreningar